Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2017 wurden im Skispringen der Männer drei Wettbewerbe ausgetragen. Neben den Einzelwettbewerben auf Normal- und Großschanze gab es den Mannschaftswettbewerb auf der großen Schanze. In den Einzelkonkurrenzen wurde zunächst eine Qualifikation ausgetragen. Dabei waren die Springer bis Platz 10 des aktuellen Weltcup-Standes vorqualifiziert. Die übrigen Springer bewarben sich um die weiteren Plätze im eigentlichen Wettbewerb mit 50 Teilnehmern. Die Sprünge der vorqualifizierten Springer wurden nicht mit Haltungsnoten bewertet und werden deshalb in den folgenden Tabellen gesondert aufgeführt.

Einzelspringen Normalschanze HS100

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 24. Februar 2017 ausgetragen.

Vorqualifizierte Springer
Die vorqualifizierten Springer absolvierten im Rahmen der Qualifikation einen Sprung ohne Notenwertung.

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 25. Februar 2017 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Einzelspringen Großschanze HS130

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 1. März 2017 ausgetragen.

Vorqualifizierte Springer
Die vorqualifizierten Springer absolvierten im Rahmen der Qualifikation einen Sprung ohne Notenwertung.

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 2. März 2017 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Mannschaftsspringen Großschanze HS130 
Der Wettkampf wurde am 4. März 2017 ausgetragen.

Verwendete Abkürzungen

Quellen 
 Qualifikation Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 22. März 2021
 Wettkampf Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 22. März 2021
 Qualifikation Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 22. März 2021
 Wettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 22. März 2021
 Teamwettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 22. März 2021

Skispringen Manner
Manner 2017
Skispringen (Finnland)